Sangiuliano ist der Familienname folgender Personen:

 Gennaro Sangiuliano (* 1962), italienischer Journalist, Sachbuchautor und Politiker
 Rachele Sangiuliano (* 1981), italienische Volleyballspielerin